Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2015 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Martina Hingis in Leander Paes sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2015